Чжань Юнжань і Чжуан Цзяжун були чинними чемпіонками, але цього разу Чжань вирішила не брати участі.

Чжуан Цзяжун грала в парі з Акгуль Аманмурадова, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Юлія Бейгельзимер і Віталія Дяченко.

Сіяні пари

Сітка 

{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= С Хісамацу М Тангпхонг
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=  
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Р Фуда T Yonemura
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3= 

| RD1-seed07=  
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=63
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= Ю Бейгельзимер В Дяченко| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=7| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= І Лісяк Т Пашек
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= О Бовіна К Первак| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= A Besser М Мултон-Леві
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14=| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Р Фуда T Yonemura
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= А Клепач У Радванська
| RD2-score03-1= 
| RD2-score03-2= 
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Ю Бейгельзимер В Дяченко| RD2-score04-1=w/o
| RD2-score04-2= 
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= О Бовіна К Первак 
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=3
| RD2-team06= С Мірза М Сантанджело| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= Н Ваннасук В Вонгтінчай
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Я Шведова Т Танасугарн| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Ю Бейгельзимер В Дяченко| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= С Мірза М Сантанджело
| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=[7]
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Я Шведова Т Танасугарн| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3=[10]'''

| RD4-seed01= 
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Посилання 
Draw 

Pattaya Women's Open, парний розряд
2009